Rissois peut faire référence à :
Rissois, habitant de Ris-Orangis
Rissois, habitants de Ryes